Načyn Kúlar (* 9. června 1995 Kyzyl) je ruský zápasník tuvinské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od svých 8 let v rodném Kyzylu pod vedením Vladimira Tülüše a později pod vedením Ajdaše Samdana. V 18 letech se přesunul do Krasnojarsku, kde se připravuje vrcholově pod vedením Amurchana Bitarova a Sergeje Chačikjana. V ruské volnostylařské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 ve váze do 65 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Načyna Kúlara na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Tuvinští volnostylaři
Narození v roce 1995
Narození 9. června
Žijící lidé
Muži